Сулейманийский пергамент () — произведение средневековой литературы, описывающее события исламского завоевания курдов и Курдистана из первых рук.

Нахождение 
Археологи нашли данный свиток в 1920 году недалеко от Сулеймании, — крупного города в Южном Курдистане.

Содержание 
В остатках горанской курдской поэмы 7-го века, написанной на куске оленьей шкуры шрифтом пехлеви, оплакивается нашествие арабов и разрушение ими святынь зороастризма:

Как отмечалось, Сулейманийский пергамент дошел до нас в арамейской (пехлевийской) графике. Арамейский алфавит же в Иране был введен Дарием старшим и находился в обиходе в парфянское и сасанидское время. Это означает, что изучаемый памятник относится к эпохе до распространения в Иране арабской графики. Наряду с этим, Кейван обращает внимание на тот факт, что в нем нет арабизмов, — единственное арабское слово в нем — это «араб». На этой основе Ясеми полагает, что Сулейманийский пергамент относится к эпохе арабского нашествия на Иран. Данный вывод подтверждается описываемыми в нем историческими событиями.

См. также 

 Старокурдский язык
 История курдов
 Курдистан
 Арабские завоевания

Примечания 

Арабские завоевания
Курды
Курдистан